Die Distrikte von Tansania bilden die zweite Stufe der Verwaltungsgliederung in Tansania unterhalb der Regionsebene. Es gibt zwei Arten von Distrikten: Die Land-Distrikte (District Council, mit der Abkürzung DC) und Stadt-Distrikte. Von diesen gibt es drei Typen:

 City-Council (CC)
 Town Council (TC)
 Municipal Council (MC)

Mit Stand 1. Januar 2022 gibt es folgende 195 Distrikte in Tansania, davon 184 auf dem Festland und 11 in Sansibar.

1) nach 2016 gegründet

Siehe auch 
 Liste der Regionen in Tansania

Einzelnachweise 

Liste (Verwaltungseinheiten)